Alard Seneszal (zm. po 865) – hrabia Paryża, seneszal króla Franków i cesarza Ludwika I Pobożnego.

W latach 850–856 Alard pełnił funkcję opata w klasztorze w Echternach. W 855 występował również w źródłach jako zakonnik w monasterze Świętego Maksymina. Zgodnie z przekazem Annales Bertiniani, w 865 hrabia walczył przeciw wikingom. Dalsze losy hrabiego Paryża nie są znane. Z nieznanej małżonki pozostawił najprawdopodobniej troje dzieci:
 Stefana (zm. po 18 września 882),
 Alarda (zm. zap. 2 stycznia 890) – opat w Echternach,
 córkę, zaręczoną w 865 z Ludwikiem, synem króla Franków Wschodnich Ludwika II Niemieckiego.

Genealogia

Bibliografia 

Hrabiowie
Zmarli w IX wieku